HMS „Icarus” – nazwa noszona przez cztery okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Ikara, postaci z mitologii greckiej:
  – 10-działowy slup (brig-sloop) typu Cherokee zwodowany w 1814, od 1839 w straży przybrzeżnej, sprzedany w 1861.
  – slup zwodowany w 1858, sprzedany w 1875.
  – slup zwodowany w 1885, sprzedany w 1904.
  – niszczyciel typu I zwodowany w 1936, sprzedany w 1946.

Przypisy 

Icarus